Mentuotepe I
 Mentuotepe II
 Mentuotepe III
 Mentuotepe IV

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes